Zaloge zemeljskega plina: spodaj je seznam držav z dokazanimi zalogami zemeljskega plina. Podatko so s spletne strani  The World Factbook, razen, če je citirano drugače. Iran, Rusija in Katar imajo skupaj skoraj polovico svetovnih zalog. Po nekaterih podatkih (CIA) ima Rusija daleč največje zaloge (47,6 trilijonov m3, British Petroleum pa trdi, da ima samo 32,9 trilijonov m3 zalog.

1 kubični meter (m3) zemeljskega plina ima kurilno vrednost približno enako kot 1 liter dizelskega goriva ali bencina.

Sklici

Glej tudi
Naftne rezerve
Zaloge premoga
Hubbertov vrhunec

Zemeljski plin